Muratowa ist der Familienname folgender Personen:

 Kira Muratowa (1934–2018), ukrainische Filmregisseurin
 Sofja Iwanowna Muratowa (1929–2006), sowjetische Turnerin
 Xenija Michailowna Muratowa (1940–2019), Kunsthistorikerin auf dem Gebiet der Mediävistik

Siehe auch: 
 Muratow